

Personnalités 

 Bernadette Bensaude-Vincent (née en 1949), philosophe et historienne française ;
 Joaquim Bensaúde (1859-1952), ingénieur et historien portugais ;
  (1890-1969), botaniste et mycologue française ;
 Raoul Bensaude (1866-1938), médecin gastro-entérologue français.